Haltepunkt Wilkau-Haßlau bezeichnet:

 seit 2005 den Haltepunkt Wilkau-Haßlau an der Bahnstrecke Zwickau–Schwarzenberg, siehe Bahnhof Wilkau-Haßlau
 von 1935 bis 1973 den Haltepunkt Wilkau-Haßlau an der Schmalspurbahn Wilkau-Haßlau–Carlsfeld, siehe Schmalspurbahn Wilkau-Haßlau–Carlsfeld#Haltepunkt Wilkau-Haßlau